Heptaptera anisoptera är en flockblommig växtart som först beskrevs av Dc., och fick sitt nu gällande namn av Thomas Gaskell Tutin. Heptaptera anisoptera ingår i släktet Heptaptera och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Flockblommiga växter
anisoptera